Kees peut désigner :

Patronyme 
 Ernest Kees, éventailliste à Paris au début du . 
 Hermann Kees (1886 - 1964), égyptologue allemand.

Prénom 
Kees est un prénom commun néerlandais.

Voir aussi 
 KES

Homonymie de patronyme